Der Familienname Forstreuter ist, ebenso wie der Familienname Forstreiter, ein typischer Herkunftsname. Er geht zurück auf das im österreichischen Bischofshofen gelegene Bauerngut Forstreit.

Forstreuter ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Forstreuter (1886–1945), deutscher Schuldirektor und Autor
 Hans Forstreuter (1890–1978), deutscher Gymnasiallehrer, Autor und Sportpädagoge
 Hans-Boto Forstreuter (1912–1986), deutscher SS-Obersturmbannführer und Regimentskommandeur
 Hedwig Forstreuter (1890–1967), deutsche Journalistin und Schriftstellerin

 Kurt Forstreuter (1897–1979), deutscher Archivar und Historiker
 Siegfried Forstreuter (1914–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Walter Forstreuter (1889–1960), deutscher Vorstandsvorsitzender des Gerling-Konzerns (1935–1948)

Siehe auch
 Forstreiter